Кастильясуэло ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 15.32 км². Население — 193 человека (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски